Gots ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:

 Gout-Rossignol in der Region Nouvelle-Aquitaine (Gots e Rossinhòu)
 Gouts in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Goutz in der Region Okzitanien
 Goux in der Region Okzitanien

Siehe auch:
 GOTS